Hydnaceae är en familj av svampar. Hydnaceae ingår i ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hydnaceae